Łukasz Zwoliński (ur. 24 lutego 1993 w Szczecinie) – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w polskim klubie Lechia Gdańsk. Wychowanek i wieloletni zawodnik klubu Pogoń Szczecin. W latach 2012–2014 reprezentant Polski do lat 20.

W swojej karierze w Polsce reprezentował także barwy Arki Gdynia, Górnika Łęczna i Śląska Wrocław. Za granicą występował w chorwackim klubie HNK Gorica. 23 maja 2022 podczas organizowanej przez Ekstraklase Gali Ekstraklasy, piłkarz został nagrodzony statuetką w kategorii turbokozak sezonu 2021/22.

Statystyki kariery klubowej 
 (aktualne na dzień 2 maja 2021)

Sukcesy

Indywidualne 

 Turbokozak sezonu podczas Gali Ekstraklasy: 2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Pogoni Szczecin
Piłkarze Arki Gdynia
Piłkarze Górnika Łęczna
Piłkarze Śląska Wrocław
Piłkarze HNK Gorica
Piłkarze Lechii Gdańsk
Ludzie urodzeni w Szczecinie
Urodzeni w 1993